Жаваль:

 Леопольд Жаваль (1804 — 1872) — французский и еврейский общественный и политический деятель.
 Луи Эмиль Жаваль (1839 — 1907) — известный французский врач и политический деятель, сын Леопольда Жаваля.